

Cinema e televisione 
 Céline – film del 1992 diretto da Jean-Claude Brisseau
 Céline – film per la televisione del 2008 diretto da Jeff Woolnough
 Celine: Through the Eyes of the World – film documentario del 2010 diretto da Stéphane Laporte

Geografia 
Slovenia
 Celine – villaggio sloveno
Croazia
 Celine – villaggio croato dell'area municipale di Jastrebarsko, nella Regione di Zagabria
 Celine – villaggio croato dell'area municipale di Vrbovec, nella Regione di Zagabria
 Celine – villaggio croato della Regione del Međimurje

Letteratura 
 Louis-Ferdinand Céline – scrittore, saggista e medico francese

Musica 
 Céline – brano musicale di Hugues Aufray del 1966
 Celine – musical svedese del 1997

Altro 
 Celine – nome proprio di persona femminile
 Céline – azienda di moda francese
 Celine – residency show di Céline Dion
 CELINE (Cellule interrégionale de l'environnement) – organismo ambientale del Belgio